Gusii désigne à la fois :
 les Gusii, un groupe ethnique du Kenya, 
 le gusii (ou ekegusii), une langue bantoue.